Tigrense – abitanti di Arroio do Tigre
Tigrense – abitanti di Tigre (Argentina)